Fiesta del Agua puede referirse a:

Fiesta del Agua de Villagarcía de Arosa, Pontevedra, España.
Fiesta del Agua de Vallecas, Madrid, España.
Fiesta del Agua de Begues
Fiesta del Agua de Alcaucín, Málaga, España.
Fiesta del Agua de Molinaseca (León, España).

 Fiesta del Agua de Phnom Penh